Індіана Джонс і останній хрестовий похід (саундтрек) (англ. Indiana Jones and the Last Crusade: Original Motion Picture Soundtrack) — саундтрек композитора Джона Вільямса до фільму «Індіана Джонс і останній хрестовий похід».

Альбом було випущено 1989 року лейблом Warner Music Group. Джон Вільямс став і автором музики, і продюсером альбому. Усі композиції виконані студійним оркестром.

Нове видання альбому було здійснено компанією Concord Music Group, яка випустила збірку з альбомами саундтреків усіх фільмів про пригоди Індіани Джонса 11 листопада 2008 року.

Перший реліз

Другий реліз 
Розширене видання альбому здійснено компанією Concord Music Group, реліз у виконанні Лондонського симфонічного оркестру вийшов на CD 17 лютого 2009 року.

Примітки 

Індіана Джонс
Музичні альбоми за алфавітом
Саундтреки
Саундтреки Джона Вільямса